Дженні Абрахамсон — шведська співачка
 Дженні Абрахамсон — шведська письменниця